Святец — топоним и фамилия:

Топоним 
 Святец — проточное озеро в Демидовском районе Смоленской области .
 Святец — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Святец — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
Святец — до 1964 г. название посёлка Клубничный Клинцовского района Брянской области.

Фамилия 
 Святец, Юрий Анатольевич (род. 1966) — украинский историк, историограф, источниковед, теоретик клиометрических исследований, украинист.